O Campeonato Nacional Futsal Feminino de 2013/2014 foi a 1ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Futebol,  É disputada por 16 equipas, em duas fases. O Centro Recreativo Golpilheira conquistou o seu 1º Título.

Apuramento Campeão

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Norte

Calendário

2ª Fase Manutenção/Descida Zona Sul

Calendário

1ª Fase Zona Norte

Calendário

1ª Fase Zona Sul

Calendário

Campeonato Nacional Português de Futsal Feminino
Futsal de 2013 em Portugal
Futsal de 2014 em Portugal